Henrietta har flere betydninger:

 En variant af pigenavnet Henriette
 Henrietta Clark Donaldson − mor til Kronprinsesse Mary
 Henrietta Lange − en fiktiv person i tv-serien NCIS Los Angeles

Amerikanske byer
 Henrietta (New York)
 Henrietta (Texas)